Функ (Funk, Funck) — фамилия:

 Функ — баронский род, принадлежащий к балтийскому дворянству.

Известные носители 
 Функ, Альфред (1897—1943) — немецкий судья и активный нацист.
 Функ, Вальтер (1890—1960) — немецкий журналист, нацистский министр экономики, президент Рейхсбанка.
 Функ, Владимир Карлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4708; 21 декабря 1832.
 Функ, Генрих Кристиан (1771—1839) — немецкий ботаник, фармацевт, мэр города Гефрес.
 Функ, Дмитрий Анатольевич (род. 1962) — российский этнолог, профессор МГУ.
 Функ, Иоганн (1518—1566) — немецкий евангелический теолог.
 Функ, Иосиф Борисович (1935—2014) — молдавский советский спортсмен (шашки) и тренер.
 Функ, Казимеж (1884—1967) — польский биохимик.
 Функ, Карл Матвеевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 7896; 26 ноября 1847.
 Функ, Патрик (род. 1990) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Веен».
 Функ, Пауль (1886—1969) — австрийский математик и механик, последователь Давида Гильберта, член Венской академии наук.
 Функ, Франц Ксавер фон (1840—1907) — немецкий католический богослов и профессор патрологии.
 Функ, Ханс фон (1891—1979) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал танковых войск.
 Функ, Хокан (род. 1962) — шведский кёрлингист.

См. также 
 Фанк